Askildsen est un patronyme norvégien, dérivé du prénom Askild, notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (1898–1982), homme politique norvégien ;
 Kjell Askildsen (1929-2021), écrivain norvégien, fils du précédent ;
 Kristoffer Askildsen (né en 2001), footballeur norvégien ;
  (né en 1957), homme politique norvégien.

Notes et références